Beaver Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beaver Butte (Idaho)
 Beaver Butte (Kalifornien)
 Beaver Butte (Oregon)